Чемпионат мира по фигурному катанию 1935 года был проведён Международным союзом конькобежцев 16—17 февраля в Будапеште, Венгрия, 8—9 февраля в Вене, Австрия. В Будапеште прошли соревнования в мужском одиночном катании и в парном катании, в Вене — в женском одиночном катании.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

Мир1935
Мир1935
Чемпионаты мира в Австрии
Февраль 1935 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные спортивные соревнования в Вене
Спорт в Австрии в 1935 году